Johannes Komnenos ist der Name folgender Personen:

 Johannes Komnenos (Domestikos der Scholen) (um 1015–1067), Bruder des byzantinischen Kaisers Isaak I.
 Johannes Komnenos (Neffe Alexios’ I.) (um 1074–nach 1106), Dux des byzantinischen Themas Dyrrhachion
 Johannes II. Komnenos (1087–1143), byzantinischer Kaiser von 1118 bis 1143, siehe Johannes II. (Byzanz)
 Johannes Dukas Komnenos (1128–1176), byzantinischer Militärkommandant und Statthalter von Zypern
 Johannes Komnenos (Sohn Andronikos’ I.) (1158/1159–1185), byzantinischer Mitkaiser von 1183 bis 1185
 Johannes Komnenos der Dicke, byzantinischer Gegenkaiser 1200/1201, Urenkel von Johannes II.
 Johannes I. Komnenos (vor 1214–1238), Kaiser von Trapezunt von 1235 bis 1238, siehe Johannes I. (Trapezunt)
 Johannes Komnenos Dukas, byzantinischer Regent in Thessaloniki von 1237 bis 1244, Sohn von Theodoros I. Komnenos Dukas
 Johannes I. Dukas Komnenos († 1289), Herrscher von Thessalien
 Johannes II. Komnenos (um 1262–1297), Kaiser von Trapezunt von 1280 bis 1284 und 1285 bis 1297, siehe Johannes II. (Trapezunt)
 Johannes II. Komnenos Dukas († 1335), Herrscher von Epirus, siehe Giovanni II. Orsini
 Johannes Komnenos Asen († nach 1359), serbischer Despot, Herrscher von Valona
 Johannes III. Komnenos (um 1321–1362), Kaiser von Trapezunt von 1342 bis 1344, siehe Johannes III. (Trapezunt)
 Johannes IV. Komnenos (1403–1459), Kaiser von Trapezunt von 1429 bis 1459, siehe Johannes IV. (Trapezunt)